

Sigle 
 Latvijas Radio – ente radiofonico lettone
 Legge regionale – atto normativo del Consiglio regionale

Chimica 
 Lr – simbolo chimico del laurenzio; in precedenza era conosciuto col simbolo Lw.

Codici 
 LR – codice vettore IATA di Lacsa
 LR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Liberia
 LR – codice ISO 3166-2:TD di Logone Orientale (Ciad)

Informatica 
 .lr – dominio di primo livello della Liberia
 Parser LR – tipo di parser bottom-up
 Photoshop Lightroom – programma di gestione delle immagini
 LR - Link Register (Registro di collegamento).

Altro 
 LR – abbreviazione di Lower risk o basso rischio, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie
 LR – sigla di Low Rider nei modelli della Harley-Davidson
¥ LR=(Legale Rappresentanza)

Altri progetti